Ergebnisse der Junior League World Series 2013.

Vorrunde

Gruppe Vereinigte Staaten

11. August

Südost – West 
Sonntag, 11. August 2013 12:00 EDT Heritage Park, Taylor

Zentral – Südwest 
Sonntag, 11. August 2013 17:30 EDT Heritage Park, Taylor

12. August

Ost – Südwest 
Montag, 12. August 2013 18:00 EDT Heritage Park, Taylor

13. August

Zentral – Südost 
Dienstag, 13. August 2013 14:45 EDT Heritage Park, Taylor

Südwest – Südost 
Dienstag, 13. August 2013 20:15 EDT Heritage Park, Taylor

14. August

Ost – West 
Mittwoch, 14. August 2013 12:00 EDT Heritage Park, Taylor

West – Zentral 
Mittwoch, 14. August 2013 17:30 EDT Heritage Park, Taylor

Ost – Südost 
Mittwoch, 14. August 2013 20:15 EDT Heritage Park, Taylor

15. August

Zentral – Ost 
Donnerstag, 15. August 2013 12:00 EDT Heritage Park, Taylor

Südwest – West 
Donnerstag, 15. August 2013 20:15 EDT Heritage Park, Taylor

Gruppe International

11. August

Puerto Rico – Lateinamerika 
Sonntag, 11. August 2013 14:45 EDT Heritage Park, Taylor

Kanada – Europa & Afrika 
Sonntag, 11. August 2013 20:15 EDT Heritage Park, Taylor

12. August 

Spiele wegen Regens verschoben.

13. August

Europa & Afrika – Asien-Pazifik 
Dienstag, 13. August 2013 09:00 EDT Heritage Park, Taylor

Kanada – Puerto Rico 
Dienstag, 13. August 2013 12:00 EDT Heritage Park, Taylor

Lateinamerika – Kanada 
Dienstag, 13. August 2013 17:30 EDT Heritage Park, Taylor

14. August

Puerto Rico – Asien-Pazifik 
Mittwoch, 14. August 2013 09:00 EDT Heritage Park, Taylor

Europa & Afrika – Puerto Rico 
Mittwoch, 14. August 2013 14:45 EDT Heritage Park, Taylor

15. August

Asien-Pazifik – Lateinamerika 
Donnerstag, 15. August 2013 09:00 EDT Heritage Park, Taylor

Lateinamerika – Europa & Afrika 
Donnerstag, 15. August 2013 14:45 EDT Heritage Park, Taylor

Asien-Pazifik – Kanada 
Donnerstag, 15. August 2013 17:30 EDT Heritage Park, Taylor

Finalrunde

Internationales Finale 
Freitag, 16. August 2013 16:00 EDT Heritage Park, Taylor

US Finale 
Freitag, 16. August 2013 17:30 EDT Heritage Park, Taylor

Weltmeisterschaft 
Samstag, 17. August 2013 14:00 EDT Heritage Park, Taylor

Einzelnachweise 

2013